Michel Payot est le nom de plusieurs personnalités de Chamonix :

Michel-Ambroise Payot (1815-1885), guide de John Jermyn Cowell 
Michel-Clément Payot (1840-1922), guide de James Eccles
Michel Payot (1869-1908), médecin de Chamonix et promoteur du ski alpin